Genske ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter D. Genske (* 1956), deutscher Geologe, Bauingenieur und Hochschullehrer
 Johannes Genske (1953–2013), deutscher Unternehmer und Psychiatrie-Aktivist
Wilhelm Genske (1885–1958), deutscher Konteradmiral (Ing.)